Als Unterbaum bezeichnet man:

 einen Teil des Berliner Zollbaums, siehe Oberbaum
 ein Bauteil des Webstuhls oder Wirkrahmens zum Aufwickeln des Gewebes (Zeugbaum, bes. Leinwand- od. Tuchbaum, Warenbaum) 

 in der Graphentheorie einen Teilbaum eines Baums

Siehe auch
Niederbaum